«Шеф» — российский криминальный телесериал.

История создания 
Премьерный показ первого сезона состоялся на телеканале НТВ с 18 по 28 июня 2012 года в 19:40. Было выпущено 24 серии.

Второй сезон проекта вышел на телеканале НТВ с 5 по 29 ноября 2013 года в 19:40. В эфир вышли 32 новые серии.

Проект был продлён на третий сезон, который получил подзаголовок — «Новая жизнь». Премьера состоялась на телеканале НТВ с 14 по 25 сентября 2015 года в 19:40. Третий сезон, как и предыдущий состоял из 32 новых серий.

После показа третьего сезона сериал был продлён на четвёртый, с подзаголовком — «Игра на повышение». Его премьерный показ прошёл на телеканале НТВ с 29 мая по 9 июня 2017 года в 21:30. Всего было выпущено 20 эпизодов.

После показа 4-й части проект был заморожен на неопределенное время, однако спустя 3 года, производство над ним было возобновлено. Пятый сезон, получивший название — «Шеф. Возвращение» был снят в 2020-2021-м году. Премьерный показ сезона состоялся на телеканале НТВ с 14 по 24 сентября 2021 года. В эфир вышло 20 новых серий. 

В июле 2022 года стартовали съемки шестого сезона проекта. Его премьера намечена на осень 2023 года. К выходу запланированы 30 новых эпизодов.

Сюжет

Сезон 1 
Виктор Расторгуев – полковник милиции – со всей семьей переезжает в Санкт-Петербург. В Москве он попал в неприятную историю и был вынужден уехать. Спокойно служить в Москве ему бы уже не дали. В Питере Расторгуев стал начальником РУВД в одном из районов города. Вместе с Расторгуевым переехала его семья – жена Лена и 16-летний сын Павел. Они пытаются освоиться на новом месте, но все в их жизни складывается не так, как бы они хотели. У Расторгуева – много проблем на службе. К сожалению, его предшественник пустил на самотек многие процессы, поэтому Расторгуеву приходится лично наводить порядок в своих подразделениях. В городе начинается передел собственности: из тюрьмы выходит Максим Тихомиров – бандитский авторитет. Он хочет вернуть себе то, что некогда принадлежало ему, но полностью перешло в руки его бывших партнёров, когда его посадили. Расторгуев наводит порядок в своих подразделениях. Он – человек жесткий и решительный. Вернуть Тихомирова в тюрьму – для него дело принципа.

Сезон 2 
Полковник полиции Виктор Расторгуев осужден за превышение должностных полномочий и отбывает наказание в одной из колоний. Там он близко сходится с бывшим майором МВД Карпатовым, осуждённым за вымогательство. Считается, что он взял всю вину на себя, чтобы не подставить непосредственного начальника – полковника Дмитрия Холодилова, ныне влиятельного генерала системы МВД. Отсидев полтора года, Расторгуев получает возможность выйти на свободу. Операция Департамента собственной безопасности МВД по внедрению полковника в окружение генерала Холодилова вступает в завершающую фазу. Но на свободе Расторгуева никто не ждёт: близкие и друзья отвернулись от него. Но внедренный в преступную группировку штатный негласный сотрудник МВД очень скоро поймет, что в этих смертельных играх он может верить только старым проверенным товарищам. И очень скоро ему понадобится их помощь и поддержка.

Сезон 3 («Новая жизнь») 
Полковник полиции Виктор Расторгуев, дав показания на членов преступной группы, которую возглавлял его близкий друг, генерал МВД Константин Лыков, согласился на инсценировку своей гибели. Теперь он, его любимая женщина Даша Истомина и дочь Полина находятся под присмотром сотрудников Управления МВД по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Переезжая из города в город, наши герои оказались в небольшом сибирском городке Томилинске. Расторгуев получил новую биографию, сменил фамилию и устроился работать в автосервис, он старается забыть о прошлой жизни и хочет посвятить себя дочери и любимой женщине. Но несправедливость и преступления есть везде. Городская полиция предпочитает не вмешиваться в происходящие в Томилинске криминальные разборки, а администрация города закрывает глаза на полицейский беспредел. И только когда в Томилинске начинают звучать выстрелы и от рук бандитов погибают простые граждане, Расторгуев понимает, что он не может оставаться в стороне, он должен вмешаться. Правда, в этот раз он может действовать исключительно, как частное лицо, и не всегда в рамках закона.

Сезон 4 («Игра на повышение») 
Еще совсем недавно Виктор Расторгуев сам крутил оперативные комбинации, активно участвовал в расследовании преступлений и лично выезжал на захваты преступников. Теперь, когда он назначен начальником Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, о «живой» работе ему придется забыть. Но это не значит, что в новой должности Расторгуев сидит сложа руки. Каждый день он сталкивается с новыми трудностями, нарушениями закона и вынужден принимать сложные, порой непростые для себя решения. В новой должности Расторгуев активно вникает в проблемы своих подразделений, ставит перед подчиненными задачи по соблюдению законности и порядка в городе. А работы у городской полиции, как всегда, выше крыши. Тем более грядет Чемпионат мира по футболу, часть игр которого пройдет в Петербурге и руководство ставит перед Расторгуевым сложную задачу – обеспечить полную безопасность участников и гостей состязаний. Еще одной важной задачей станет для Расторгуева борьба с криминальным авторитетом Максимом Тихомировым, ставшим лидером преступного сообщества Петербурга. Для генерала это дело чести, ведь он сам косвенно виновен в том, что авторитету удалось подмять под себя город. В этой борьбе Расторгуеву помогают его друзья – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью полковник Константин Локтев и начальник отдела по раскрытию резонансных убийств полковник Андрей Некрасов. Есть и еще одна задача, которую Расторгуев должен решить любой ценой. Генералу предстоит выйти из под контроля экс-генерала полиции Лыкова, который по своим каналам пробил назначение Расторгуева на высокую должность. Расторгуев не знал, что одна из его встреч с Лыковым фиксируется специальной аппаратурой. Теперь на руках Лыкова есть компромат на нового начальника Главка, который в любой момент может быть предан огласке. Генерал Расторгуев вынужден выполнять распоряжения Лыкова, в то время, как сам мучительно ищет способ развернуть ситуацию в свою пользу.

Сезон 5 («Возвращение») 
Прошло несколько лет с тех пор, как генерал Расторгуев был освобожден от должности начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и отправлен в отставку. В настоящее время Виктор Сергеевич работает начальником службы безопасности в одном из питерских банков. Работа у Расторгуева достаточно спокойная, сам себя он называет «свадебным генералом». При этом, по полицейской службе «отставник», безусловно, скучает. Он понимает, что достоин большего, чем просто протирать штаны в кабинете. В это же время в Петербурге происходит серия загадочных убийств. Неизвестный киллер жестоко убивает бывших сотрудников полиции, также, как и Расторгуев, находящихся в отставке. По большому счету, все «отставники» не знакомы друг с другом, напрямую их ничего не связывает, кроме прежней службы в полиции. Кто-то в свое время уволился сам. Кто-то был уволен. Кто-то был судим и совсем недавно вернулся в город из мест лишения свободы. В ходе расследования очередного убийства у следствия появляется версия, что киллеры каким-то образом связаны с городом Выборг, расположенным на севере Ленинградской области, на границе с Финляндией. Руководство питерской полиции принимает решение использовать Расторгуева в своей комбинации и Виктор Сергеевич, взвесив «за» и «против», принимает это предложение. Оказавшись в Выборге, Расторгуев понимает, что история гораздо сложнее, чем ему казалось на первый взгляд. Местная власть тесно связана с криминалом и «чужак» из Питера, которым все считают Расторгуева, не может доверять никому из своего окружения. И тогда Расторгуев обращается за помощью к своим прежним коллегам – подполковнику Каплевичу и капитану Васькову.

Сезон 6 
Расторгуев возглавляет операцию по захвату большой партии наркотиков, прибывшей на фуре в Подмосковье. Операцию они проводят совместно с УСБ, так как наркодельцов на территории области сопровождает полицейский кортеж для охраны. В машине сопровождения оказывается замначальника УУР по Санкт-Петербургу, который запирается в комнате склада, чтобы отправить СМС. Куда, неизвестно: он успел вбить лишь сообщение, но не номер. Операция стала возможной благодаря кроту, внедренному к местным наркоторговцам. Все, что было известно об отправителях груза – это некий самарский авторитет. Непонятно, правда, причем здесь Самара, ведь груз шел из Питера. После скандала в Петербурге увольняют начальника УУР, заместитель которого сопровождал поставку. Расторгуев напоминает Новожилову о его обещании – отработать в министерстве два-три года и вернуться назад в Питер. Два-три года прошли, да и момент сейчас, когда кресло главного розыскника Санкт-Петербурга вакантно, самый подходящий. Расторгуев возвращается в Питер. Митрофанов по приговору суда коротает время в тюрьме строгого режима, но без дела не сидит. Он решил воспользоваться единственным шансом выйти – «закосить». Имитирует сердечный приступ прямо в отряде. Купленные врачи на консилиуме подтвердили, что у Митрофанова ишемическая болезнь сердца с недостаточностью кровообращения третьей степени – диагноз, при котором заключенный может выйти на свободу. И после ходатайства Митрофанов покидает стены колонии, чтобы вернуться в Питер. Планы у него поистине наполеоновские. Целых три года Митрофанов продумывал свой план до деталей и предусмотрел всё. После ухода из полиции Каплевич какое-то время работал личным водителем-телохранителем главы администрации Лапинского района Ленинградской области Феклистова. После внезапного увольнения Каплевич пошел на работу к Локтеву, который снова продемонстрировал свою коммерческую жилку. После ликвидации фонда создал собственное ЧОП, куда трудоустроил толковых бывших сотрудников органов. Возвращение Шефа в Питер вызывает странную реакцию в верхах криминалитета. Всех авторитетов города уже давно теснит некий Граф, которого никто из них в глаза не видел. Тем временем в город приезжает Тихомиров. Последние пару лет он провел на Карибах, гражданство которых купил. Там он познакомился с Ариной. У Арины в родном Петербурге скончалась мать, она отправилась на похороны, а измаявшийся от скуки и безделья Тихомиров решил тоже проведать родной город. У Арины здесь есть сестра-аудитор, за которой следят неизвестные. Когда сестра встречается с Ариной и Тихомировым, неизвестные звонят Графу и сообщают «Вы не поверите, кого мы сейчас тут наблюдаем».

В ролях

Герои: 
 Андрей Чубченко — Виктор Сергеевич Расторгуев, полковник/генерал-майор полиции. Награжден Орденом Мужества.Погиб(6 сезон) 
 Кирилл Полухин — Максим Александрович Тихомиров, криминальный авторитет, бизнесмен.
 Кирилл Рубцов — Андрей Петрович Некрасов, майор/полковник милиции.Убит наркоторговцами.(3—6 сезоны).
 Дмитрий Сутырин — Константин Игоревич Локтев, капитан/подполковник/полковник полиции, бывший зэк, владелец ЧОП.
 Эльдар Лебедев — Михаил Михайлович Каплевич, старший лейтенант/капитан/подполковник полиции (1—2, 5—6 сезоны). 
 Александр Рыбаков — Юрий Васьков, участковый/оперуполномоченный по городу Томилинску (позже по Санкт-Петербургу / Ветрову), старший лейтенант/капитан полиции (3, 5—6 сезоны). 
 Олег Метелев — Николай Антонович Арефьев, начальник ГУ МВД  Петровска / начальник ГУ МВД России по Санкт Петербургу и ЛО / заместитель министра МВД (позже бывший министр МВД), генерал-майор/генерал-лейтенант полиции (3—5 сезоны). 
 Александр Солоненко — Сергей Сергеевич Новожилов, начальник полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО/начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО (позже министр МВД)), генерал-майор полиции.
 Игорь Головин — Виктор Максимович Сергеев, начальник ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, полковник/генерал-майор юстиции (2—6 сезоны). 
 Александр Барановский — Арсений («Ронин») Петрович Шульгин, сотрудник ФСБ под прикрытием, майор (5 сезон).
 Антон Горчаков — Павел Викторович Расторгуев, сын Виктора и Елены Расторгуевых, бывший парень Ирины Тихомировой (1—3, 6 сезоны).
 Анна Табанина — Дарья Валентиновна Истомина (†), вторая жена Расторгуева, приемная мать Полины. Погибла в ДТП, после 4 сезона (2—4 сезоны).
 Ян Цапник — Андрей Николаевич Ровинский, майор милиции (1—2 сезоны). 
 Татьяна Колганова — Ирина Петровна Михайлова (†), родная мать Полины, следователь МВД (позже СК), майор/подполковник юстиции. Убита киллером по заказу гражданского мужа Колосова(1—2 сезоны).
 Елизавета Карнаух — Ирина Максимовна Тихомирова (†), дочь Лиды Масловой и Максима Тихомирова, бывшая девушка Паши Расторгуева. Убита киллерами по заказу Беляша и Тяни-Толкая(1—3 сезоны).

Антагонисты: 

 Владимир Литвинов — Александр Борисович Митрофанов, криминальный авторитет г. Ветрова, владелец санкт-петербургского банка Региональный. Арестован ФСБ в конце 5 сезона (5—6 сезоны). 

 Валерий Малюшин — Сергей Владимирович Островский (†), полковник/генерал-майор милиции/начальник УВД/заместитель начальника ГУ МВД. Застрелился (1 сезон). 

 Сергей Мардарь — Александр Николаевич Соловьев, подполковник/полковник/начальник отдела кадров 99 ОВД/начальник УВД/кандидат на пост Губернатора Санкт-Петербурга (1, 4 сезоны).

 Игорь Павлов — Константин Андреевич Лыков (†), полковник/генерал-майор полиции/сотрудник/начальник ГУСБ, лидер ОПГ в рядах МВД. Убит группой киллеров по заказу Мыльникова.(1—4 сезоны).
 Владислав Резник — Максим Александрович Ряжский (†), генерал-лейтенант полиции/ заместитель начальника ГУМВД(позже лишен звания и наград) Убит Расторгуевым. (2, 5 сезоны). 
 Евгений Бакалов — Кирилл Степанович Максимов (†), полковник полиции/начальник отдела по раскрытию умышленных убийств/в отставке. Ранен Тихомировыми добит Расторгуевым.(2 сезон).
 Роман Агеев — Виктор Камышов («Камыш»)(†), криминальный авторитет, лидер ОПГ. Убит Ровинским.(2 сезон).
 Сергей Кошонин — Дмитрий Дмитриевич Холодилов (†), генерал-лейтенант полиции. Заместитель начальника ГУМВД.Убит в бандитской разборке. (2 сезон).
 Сергей Апрельский — Валерий Карпатов, (†), майор милиции в отставке, бывший зэк, помощник Холодилова. Убит Расторгуевым. (2 сезон). 
 Андрей Чуманов — Вячеслав Константинович Ивантеев (†), старший оперуполномоченный капитан полиции. Погиб в аварии. (3 сезон).
 Антон Пулит — Антон Кузин (†), сосед Расторгуева и Истоминой в Томилинске, грабитель и убийца. Убит Расторгуевым (3 сезон). 
 Яна Бушина — Вера Кузина, жена Антона Кузина, соседка Расторгуева и Истоминой. Арестована за попытку убийства Даши (3 сезон).
 Юрий Сысоев — Олег («Малыш») Викторович Малышев (†), главный криминальный авторитет Томилинска. Убит Васьковым, при попытке к бегству(3 сезон).
 Анатолий Кондюбов — Алексей Иванович Тарасов(«Тарас») (†), криминальный авторитет, конкурент Тихомирова. Погиб в СИЗО после 4 сезона (3—4 сезоны).
 Олег Попов — Борис Петрович Мирошников (†), заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт Петербургу и ЛО, полковник полиции. Убит киллерами (3 сезон).
 Вадим Романов — Юрий Федорович Мыльников, депутат Госдумы / начальник инспекции по личному составу Департамента кадров МВД России, генерал-майор полиции. Арестован ГУСБ (4 сезон).
 Александр Клемантович —  Евгений Иванович Калиниченко, заместитель министра МВД/1-ый заместитель министра МВД/ и. о. министра внутренних дел, генерал-лейтенант/генерал-полковник полиции (4—5 сезоны).

Второстепенные персонажи: 
 Александр Саюталин — Виталий Романович Плеханов (†), полковник милиции в отставке. Убит Ахтырским(1 сезон).
 Андрей Кузнецов — Пётр Маслов (†), полковник милиции/начальник 99-го ОВД. Застрелился(1 сезон).
 Андрей Гульнев — Николай Николаевич Иванов (†), оперуполномоченный/лейтенант милиции, друг Расторгуева. Убит киллером(1 сезон).
 Наталья Бурмистрова — Лидия Сергеевна Маслова (†), жена/вдова Петра Маслова/любовница Максима Тихомирова. Убита Хвостовым (1 сезон).
 Сергей Гамов — Роман («Ромашка») Аркадьевич Симонов (†), помощник губернатора. Убит Тихомировым (1 сезон). 
 Татьяна Черкасова — Елена Николаевна Расторгуева, первая жена Расторгуева (1—2 сезоны). 
 Аркадий Коваль — Иван Анатольевич Фомин (†), старший лейтенант милиции, бомж, охранник санатория МВД. Убит в перестрелке с операми Максимова(1—2 сезоны). 
 Сергей Воробьев — «Сержант» (†), главарь скинхедов, профессиональный киллер. Убит Максимовым(1—2 сезоны). 
 Нонна Трояновская — Мария Андреевна Краскова (†), завуч гимназии, жена Андрея Ровинского. Погибла при расстреле кафе (1—2 сезоны).
 Евгений Антонов — Сергачев, патрульный, прапорщик полиции (позже заключенный) / (1—2 сезоны). 
 Дмитрий Лебедев — Захаров, патрульный, лейтенант полиции / позже заключенный (1—2 сезоны). 
 Алексей Макрецкий — «Колчан» (†), криминальный авторитет. Убит Чибисом (2 сезон).
 Геннадий Меньшиков — «Чибис» (†), криминальный авторитет. Убит Расторгуевым(2 сезон).
 Юрий Ковалёв — Андрей «Боксёр» (†), бандит, личный водитель и друг Тихомирова. Убит киллером(2 сезон). 
 Сергей Лысов — Василий Иванович Азаров, генерал-лейтенант полиции, начальник Управления Уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО. Переведён в Министерство (2 сезон).
 Михаил Трясоруков — Расулов, начальник оперчасти колонии, майор внутренней службы (2 сезон). 
 Александр Загребин — Евгений Мохов (†), оперуполномоченный уголовного розыска, капитан полиции. Убит Фоминым (2 сезон).
 Виталий Григорьев — Николай (†), оперуполномоченный уголовного розыска, капитан полиции. Убит Фоминым (2 сезон).
 Екатерина Рокотова — Милена, секретарь и любовница Тихомирова (2 сезон). 
 Андрей Дежонов — Игорь Надеждин, начальник порта Томилинска (3 сезон). 
 Сергей Стукалов — Артём Колчев (†), начальник охраны «Малыша». Убит Извольским (3 сезон). 
 Алексей Титков — Станислав Кудряшов (†), майор полиции/начальник ЧОПа порта Томилинска. Убит Надеждиным (3 сезон).
 Алексей Осипов — Роман Утехин (†), оперуполномоченный, капитан полиции. Убит во время задержания преступника(3 сезон).
 Сергей Андрейчук — Михаил Иванович Карякин, начальник УМВД России Томилинска, полковник полиции. Арестован УСБ (3 сезон). 
 Александр Шпилько — Михаил Осипович Савельев, главный врач больницы Томилинска (3 сезон). 
 Александр Кладько — Юрий Игоревич Извольский (†), оперуполномоченный/подполковник полиции, друг Расторгуева. Убит киллером(1—3 сезоны).
 Юрий Кузнецов — «Кузьма» (†), вор в законе, смотрящий за криминальным миром Санкт-Петербурга. Умер от сердечного приступа (1—3 сезоны). 
 Василина Фёдорова — Полина (†), дочь Виктора Расторгуева и Ирины Михайловой. Погибла в ДТП после 4 сезона (3—4 сезоны).
 Сергей Максимов — Игорь («Чума») Потапов (†), помощник Тихомирова. Застрелился(3—4 сезоны). 
 Сергей Бледных — Павел Петрович Баженов, сотрудник отдела по госзащите (позже начальник уголовного розыска УМВД Томилинска / начальник УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области), майор/подполковник полиции (3—4 сезоны). 
 Александр Кошкарев — Виктор Николаевич Анисимов (†), начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО, полковник полиции. Убит Воркутой (4 сезон). 
 Андрей Зибров — Сергей Николаевич Сельцов, вице-губернатор / и. о. губернатора (4 сезон). 
 Екатерина Проскурина — Екатерина Федосеева, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО, подполковник внутренней службы. Перевелась в пресс-службу Прокуратуры (4 сезон). 
 Александр Габов — Виталий Олегович Виталенко, водитель Расторгуева/оперуполномоченный, владелец ночного клуба (1—2, 4 сезоны). 
 Геннадий Смирнов — Юрий Павлов, адвокат (3—5 сезоны). 
 Арина Лыкова — Катя, жена Васькова (3, 5—6 сезоны). 
 Виталий Таганов — Самсонов («Акробат») / (†), криминальный авторитет, смотрящий за криминальным миром Санкт-Петербурга. Убит террористами(5 сезон).
 Юлия Назаренко-Благая — Ольга Игоревна Зарецкая (†), глава администрации города Ветрова Ленинградской области. Убита Харитоновым (5 сезон).
 Александр Разбаш — Александр Иванович Белов, полковник ФСБ (5 сезон). 
 Всеволод Цурило — Вячеслав Александрович Хрулев, начальник УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО, полковник полиции (5 сезон).

Список эпизодов

Сезон 1 (2012)

Сезон 2 (2013)

Сезон 3. Новая жизнь (2015)

Сезон 4. Игра на повышение (2017)

Критика 
Сериал получил положительные отзывы зрителей. В частности, на порталах KinoPoisk и IMDb общий рейтинг сериала превысил отметку 7. Кроме того, сериал продемонстрировал высокие рейтинги просмотров, что позволило продлить его вначале на второй, затем на третий и четвёртый сезоны. При этом зрительская оценка сериала из сезона в сезон не снижалась, как это зачастую бывает с сиквелами различных произведений. Так например, 3 сезон сериала в отдельности на портале KinoPoisk и вовсе преодолел оценку в 7.9, что совсем не характерно для продуктов этого жанра. Но, несмотря на это, многие зрители отмечают низкое качество режиссуры и сценария 3 сезона, так как происходящее далеко оторвано от реальности и походит больше на фантастику.

Различные эксперты связывали подобную зрительскую любовь с актёрским составом, представленным преимущественно известными российскими актёрами, а также оригинальную сюжетную линию, ставящую главного героя в сложные ситуации, нетипичные для российских телеэкранов. Кроме того, авторы сериала постарались максимально точно показать всю полноту российских реалий и российского менталитета, что также не могло не найти своего отклика у зрителя.

Награды и номинации 
 Участник Каннского кинорынка как «Лучший сериал НТВ» (сентябрь 2012 года).
 За первую неделю показа первое место в ТОП-100 лучших программ и сериалов России; за вторую — первая рейтинговая строчка в списке телесериалов России.
 Согласно телерейтингу Коммерсантъ по итогам 2012 года — вхождение в тройку лучших сериалов на НТВ и вхождение в ТОП-20 лучших проектов на телевидении за 2012 год.

Примечания

Ссылки 
 О сериале на сайте НТВ
 Сериал на сайте IMDb
 О Каннском Кинорынке

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2012 году
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы, производившиеся по заказу НТВ
Телесериалы телеканала НТВ
Телесериалы студии «Триикс Медиа»
Телесериалы о милиционерах
Криминальные телесериалы России
Экшен-телесериалы
Фильмы про организованную преступность
Телесериалы на русском языке
Фильмы о Санкт-Петербурге